Magnieu é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. Em 1 de janeiro de 2019, incorporou ao seu território a antiga comuna de Saint-Champ.

Demografia 
Em 2006 Magnieu apresentava uma população de 399 habitantes, distribuídos por 197 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain